Romilda – nome proprio femminile italiano
 Romilda – duchessa del Friuli
 942 Romilda – asteroide della fascia principale